Sahiwal, une ville située au Pendjab du Pakistan
Le district de Sahiwal, un district pakistanais contenant cette ville
Sahiwal, une ville pakistanaise, située dans le district de Sargodha
Sahiwal, une race de bovin originaire du sous-continent indien